Hocheisen ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Georg Hocheisen (1677–1712), deutscher Orientalist
 Paul Hocheisen (1870–1944), deutscher Politiker (NSDAP)